Лас Калабазас има више значења:

 Лас Калабазас (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Калабазас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Калабазас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Калабазас (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Калабазас (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Калабазас (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Калабазас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Калабазас (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Калабазас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Калабазас (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Калабазас (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Калабазас, Лас Калабаситас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Калабазас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Калабазас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Калабазас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Калабазас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Калабазас (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику